Miejscowości w USA:
 West Bend – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Kossuth
 West Bend – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washington
 West Bend – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washington
Gminy w USA:
 West Bend (ang. West Bend Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Palo Alto
 West Bend (ang. West Bend Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Washington